Herman Cohen o Hermann Cohen puede estar referido a:

 Herman Cohen, cineasta estadounidense;

 Herman Jay Cohen (1932-), diplomático;

 Hermann Cohen (1842–1918), filósofo judío-germano; o

 Hermann Cohen (1820–1871), pianista judío  y sacerdote católico.